Bend Sinister peut faire référence à :
 Bend Sinister, le titre anglais du roman Brisure à senestre de Vladimir Nabokov (titre original : Под знаком незаконнорожденных) ;
 Bend Sinister, un groupe canadien de rock progressif ;
 Bend Sinister, un album de The Fall sorti en 1986.